10-й піхотний полк
 10-й піхотний полк (Стара прусська армія)
 Цісарський і королівський піхотний полк № 10